El Dynamite Duumvirate Tag Team Title Tournament (DDT4) es un torneo anual por parejas promovido y celebrado por Pro Wrestling Guerrilla, en el que se pone en juego el Campeonato Mundial por parejas de PWG, forzando a los campeones por parejas hasta el 2011, a partir de entonces se determina el contendiente número uno al título.

Historia de DDT4

DDT4 (2007) 
El primer DDT4 se celebró el 19 y 20 de mayo de 2007 en Burbank, California, por el vacante Campeonato Mundial por parejas de PWG.

Participantes
Arrogance (Chris Bosh y Scott Lost)
The Briscoe Brothers (Jay Briscoe y Mark Briscoe)
Davey Richards y Super Dragon
Havana Pitbulls (Ricky Reyes y Rocky Romero)
Kings of Wrestling (Chris Hero y Claudio Castagnoli)
Muscle Outlaw'z (Masato Yoshino y Naruki Doi)
PAC y Roderick Strong
Trailer Park Boyz (Josh Raymond y Nate Webb)

DDT4 (2008) 
El segundo DDT4 se celebró el 17 y 18 de mayo de 2008 en Burbank, California, con Kevin Steen y El Genérico entrando en el torneo como defensores del título. Kota Ibushi iba a aparecer, pero una lesión de tobillo le apartó del ring, siendo reemplazado por su compañero El Blazer.

Participantes
2.0 (Jagged y Shane Matthews)
Davey Richards y Super Dragon
El Genérico y Kevin Steen
The Dynasty (Joey Ryan y Scott Lost)
Generation Next (Jack Evans y Roderick Strong)
Los Luchas (Phoenix Star y Zokre)
Mini Crazy MAX (El Blazer y KAGETORA)
Ronin y Scorpio Sky

DDT4 (2009) 

El tercer DDT4 fue celebrado el 22 de mayo de 2009 en Reseda, California, con The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) entrando en el torneo como defensores del título. Originalmente, los equipos The Hybrid Dolphins (Bryan Danielson y Paul London), Chris Hero y Roderick Strong, y Los Luchas (Phoenix Star y Zokre) fueron anunciados para el torneo, sin embargo, Los Luchas fueron reemplazados en el evento por los reunidos Dark & Lovely (Human Tornado y Scorpio Sky), Paul London sufrir una lesión y Strong tuvo que abandonar su lugar, porque Hero tuvo que defender el título mundial de PWG, lo que dejó a The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) sin oponentes, pasando directamente a la siguiente fase.

Participantes
Chuck Taylor y Kenny Omega
The Cutler Brothers (Brandon Cutler y Dustin Cutler)
Dark & Lovely (Human Tornado y Scorpio Sky)
The Dynasty (Joey Ryan y Scott Lost)
Hybrid Dolphins (Bryan Danielson y Roderick Strong)
The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin)
The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)

DDT4 (2010) 
El cuarto DDT4 se celebró el 9 de mayo de 2010 en Reseda, California, con The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) entrando en el torneo como defensores del título.

Participantes
The Briscoe Brothers (Jay Briscoe y Mark Briscoe)
Chuck Taylor y Scott Lost
The Cutler Brothers (Brandon Cutler y Dustin Cutler)
Jerome Robinson y Johnny Goodtime
KAMIKAZE (Akira Tozawa y YAMATO)
¡Peligro Abejas! (El Genérico y Paul London)
Roderick Strong y Ryan Taylor
The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)

DDT4 (2011) 
El quinto DDT4 fue celebrado el 4 de marzo de 2011 en Reseda, California. Los entonces campeones por parejas de PWG, ¡Peligro Abejas! (El Genérico y Paul London), no entraron en el torneo, determinándose un contendiente por el título.

Participantes
The American Wolves (Davey Richards y Eddie Edwards)
Brandon Gatson y Willie Mack
The Briscoe Brothers (Jay Briscoe y Mark Briscoe)
The Cutler Brothers (Brandon Cutler y Dustin Cutler)
The Kings of Wrestling (Chris Hero y Claudio Castagnoli)
Nightmare Violence Connection (Akira Tozawa y Kevin Steen)
The RockNES Monsters (Johnny Goodtime y Johnny Yuma)
The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)

DDT4 (2012) 
El sexto DDT4 fue celebrado el 21 de abril de 2012 en Reseda, California. Los entonces campeones Appetite for Destruction (Kevin Steen y Super Dragon) iban a entrar en el torneo, pero Super Dragon se rompió su talón. Los campeones fueron reemplazados por El Genérico y Willie Mack en el torneo, que fue usado para determinar el contendiente número uno al título.

Participantes
2 Husky Black Guys (El Genérico y Willie Mack)
The Dynasty (Joey Ryan y Scorpio Sky)
Future Shock (Adam Cole y Kyle O'Reilly)
The Fightin' Taylor Boys (Brian Cage-Taylor y Ryan Taylor)
RockNES Monsters (Johnny Goodtime y Johnny Yuma)
Roderick Strong y Sami Callihan
The Super Smash Bros. (Player Uno y Stupefied)
The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)

Referencias 

Torneos de lucha libre profesional